Sten Berglundkan syfta på:

Sten Berglund i Forsed, vänstersocialdemokratisk riksdagsledamot (1889-1973)
Sten Berglund (statsvetare), född 1947